Mistrzostwa świata kobiet w boksie po raz pierwszy odbyły się w 2001 w Scranton (USA). Imprezę organizuje AIBA.

Historia

Medaliści

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2018

Medale Polek 
  Karolina Michalczuk, Ningbo 2008, kategoria do 54 kg
  Karolina Michalczuk, Delhi 2006, kategoria do 54 kg
  Sandra Kruk, Qinhuangdao 2012, kategoria do 57 kg
  Magdalena Wichrowska, Qinhuangdao 2012, kategoria do 64 kg
  Beata Małek, Podolsk 2005, kategoria do 75 kg
  Jagoda Karge, Delhi 2006, kategoria do 52 kg
  Beata Małek, Delhi 2006, kategoria do 80 kg
  Karolina Michalczuk, Bridgetown 2010, kategoria do 54 kg
  Karolina Graczyk, Bridgetown 2010, kategoria do 60 kg
  Karolina Michalczuk, Qinhuangdao 2012, kategoria do 51 kg

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa na stronie AIBA